Cooper Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooper Knob (North Carolina)	
 Cooper Knob (West Virginia)